Tiefer blauer Schnee bezeichnet:

 Tiefer blauer Schnee (Film), ein Kinderfilm der DDR aus dem Jahr 1981
 Tiefer blauer Schnee (Kinderbuch), ein Kinderbuch von Horst Beseler